Новинский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Новинский сельский округ Ленинского района

Московская область 

 Новинский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Новинский сельский округ Скопинского района (до 2006 года)

Ярославская область 

 Новинский сельский округ Некоузского района